Meunasah Pante (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Meunasah Pante (Beutong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing